

Финал 
25-30 апреля 2009г., г.Великий Новгород

Дальний Восток

Сибирь

Западная Сибирь

Урал

Первая лига

Вторая лига

Северо-Запад

Чемпионат 
Туры:
1 тур. 27–30 ноября 2008г. Коммунар (Ленинградская область) 
2 тур. 16–18 декабря 2008г. Ухта (Республика Коми), 19–21 декабря 2008 года Сыктывкар (Республика Коми) 
3 тур. 23–25 января 2009г. Апатиты (Мурманская область) 
4 тур. 4-8 марта 2009г. Великий Новгород

Кубок 
22-26 октября 2008г., г.Великий Новгород
Группа «А»

Группа «Б»

7-8 место: «НовГУ» - «Северин» - 1:7
5-6 место: «ССД» - «СДЮШОР» - 6:5

Москва

Чемпионат

Кубок

Московская область

Чемпионат

Кубок

Золотое кольцо

Черноземье

Приволжье

ЮФО-СКФО 

Соревнования по мини-футболу в России